The Boy with the X-Ray Eyes — дебютный студийный альбом группы Babylon Zoo, выпущен в 1996 году и его тираж превысил миллион экземпляров. Альбом достиг первой позиции в чартах 23 стран.

Об альбоме 
С альбома The Boy with the X-Ray Eyes были выпущены два сингла: Animal Army и The Boy With The X-Ray Eyes.

Название альбома произошло от школьной клички Джаса.

Список композиций 
 Animal Army
 Spaceman
 Zodiac Sign
 Paris Green
 Confused Art
 Caffeine
 The Boy with the X-Ray Eyes
 Don't Feed the Animals
 Fire Guided Light
 Is Your Soul for Sale?
 I'm Cracking Up I Need a Pill

Участники записи 
 Джас Манн
 Carrie Melbourne
 Dave Goodes
 Darrin Mooney

Ссылки 
 Неофициальный сайт группы 2raumwohnung 
 Альбом на amazon.de
 Отзыв allmusic.com

Альбомы 1995 года
Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы EMI Records